McDowall ist der Familienname folgender Personen:
 Betty McDowall (1924–1993), australische Schauspielerin
 Danny McDowall (1929–2000), schottischer Fußballspieler
 Jai McDowall (* 1986), britischer Sänger
 Jim McDowall (1940–2020), schottischer Fußballspieler
 Ken McDowall (1938–2018), englischer Fußballspieler
 Les McDowall (1912–1991), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Roddy McDowall (1928–1998), US-amerikanischer Schauspieler
 Rose McDowall (* 1959), schottische Musikerin
 Steve McDowall (* 1961), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 MacDowell, MacDowel